Ariarates (en griego Aριαραθης) es el nombre de diez reyes de Capadocia (Anatolia, Turquía), los cuales reinaron entre los años 403 a. C. y 36 a. C.

 Ariarates I
 Ariarates II
 Ariarates III
 Ariarates IV Eusebio
 Ariarates V Eusebio Filopator
 Ariarates VI
 Ariarates VII
 Ariarates VIII
 Ariarates IX
 Ariarates X Eusebio Filadelfo

de:Otaniden